Список членов Сената Австралии с 2014 по 2017 год включает в себя сенаторов, избранных на федеральных выборах 2010 года (2011—2017) и 2013 года (2014—2020). Сенат включает в себя 76 депутатов: по 12 от каждого штата и по два от Австралийской столичной территории и Северной территории.

Распределение мест 

Правительство (33):
 Коалиция (33):
  Либералы (23)
  Либералы Квинсленда (6)*
 
  Аграрии (1)
Оппозиция (25):
  Лейбористы (25)
Кросс-бенчеры (18):
  Зелёные (10)
  Палмеры (2)
  Автомобилисты (1)
  Либерал-демократы (1)
  Семьянины (1)
  Независимые (3)

Сенаторы 
Список сенаторов приведён по состоянию на 16 октября 2014 года:

Комментарии 
 а  Сенатор от Северной территории Найджел Скаллион является единственным представителем Аграрной либеральной партии — региональном эквиваленте Национальной и Либеральной партий. Он занимает место в зале Национальной партии и работает заместителем руководителя Национальной партии в Сенате.
 б  Для заседаний Либеральной национальной партии Квинсленда. Сенаторы Брандис, Мейсон, Макграт и Макдональд заседают в зале Либеральной партии. Сенаторы Канаван и О’Салливан — в зале Национальной партии.
 в  4 сентября 2014 года Мадиган от Виктории вышел из Демократической лейбористской партии и стал независимым сенатором.
 г  24 ноября 2014 года Жак Лэмби вышел из Палмеровской объединённой партии и стал независимым сенатором.
 д  6 февраля 2015 года Джон Фолкнер ушёл в отставку из Сената.

Примечания

Ссылки 
 Члены Сената Австралии . Биографии на сайте Парламента Австралии

Списки политиков Австралии
Члены Сената Австралии